Melopyrrha taylori är en fågelart i familjen tangaror inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till kubatangara (Melopyrrha nigra), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World. Fågeln förekommer endast på ön Grand Cayman i Caymanöarna. Den kategoriseras av IUCN som nära hotad.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Tangaror
Pyrrhulagra
Fåglar i neotropiska regionen